

Изменения в новом сезоне 

В сезоне ДТМ 2003 года в интересах ТВ-партнеров вновь был изменен формат гонок: было решено отказаться от проведения «квалификационной» гонки, взамен «основная» гонка была увеличена до 1 часа (примерно 160—170 км), в ходе которой нужно было совершить уже два пит-стопа для замены всех 4 шин, а также можно было дозаправлять машину, поскольку топливный бак был сохранен на цифре в 70литров. Очки начислялись за первые 8 мест, аналогично Ф1 — 10-8-6-5-4-3-2-1. Также изменилась квалификация, которая была разделена 2 части, первая, 20-минутная, определяла стартовые позиции с 11й по 20ю, а также участников второй части. В ходе второй, названной «суперпоул», 10 лучших гонщиков первой части имели возможность пройти ещё раз по 1 дополнительному кругу, по итогам которого и осуществлялась их расстановка на старте.

Поскольку двигатели показали себя очень надёжными, было решено ограничить их использование двумя агрегатами на одну машину в течение сезона. Кроме того, аэродинамика ещё раз была выровнена, Опелю сделаны послабления, а Ауди наоборот ограничили высоту заднего крыла.

HWA собиралась сохранить свой состав 2002 г., но незадолго до старта сезона Кристиан Альберс сменил Уве Альцена. Ауди приняли Питера Тертинга, который вместе с Мартином Томчиком составил «молодежную» команду, спонсируемую из бюджета Ауди. В Опель пришёл Питер Дамбрек, который однако, затем перешёл в Мерседес. Manthey Racing, не набравшая в предыдущем сезоне ни одного очка, покинула серию.

Из-за разногласий ITR с владельцами трассы в Заксенринге этот этап был отменен и заменен повторной гонкой в Нюрбургринге. Кроме того, квалификация к 7-му этапу на Нюрбургринге была впервые проведена в ночное время, для чего были смонтированы несколько прожекторов, а автомобили получили светоотражащую окраску. Однако больше этот опыт решили не повторять, главным образом, из-за трудностей с телевизионным освещением. Также была сделана попытка вернуться на овал Лаузицринга — пилоты должны были проходить первый поворот, однако в пятницу Кристиан Абт и Лоран Айелло получили прокол в этом месте и отправились в стену. После этого было решено вернуться на кольцо Гран-При, в гонке Айелло и Абт использовали машины Томчика и Тертинга.

После поражения в 2002 году от частной команды, «Мерседес» собрался и бросив все свои силы, выиграл 9 гонок из 10. Одержав в сезоне 4-ю победу в чемпионате, Бернд Шнайдер стал самым титулованным гонщиком ДТМ, превзойдя по этому показателю трехкратного чемпиона Клауса Людвига. Однако занявший второе место Кристиан Альберс отстал совсем ненамного.

Phoenix Team (Опель) и Abt Spotsline (Ауди) выступили также в гонке 24 часа Нюрбургринга, наравне с BMW M3GTR от Schnitzer Motorsport из ALMS, так и не получившим омологацию в GT2. Это был первый случай официальной поддержки команды Абт материнской компанией Ауди. Победу все же одержал Опель.

Участники

Календарь и победители

Положение в чемпионате

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ДТМ
 Статистика нового ДТМ от speedsport-magazine.com

Сезоны DTM